Kuta Baro (Aceh Besar), een onderdistrict in de Indonesische provincie Atjeh
Kuta Baro (Peudawa), een plaats in Indonesië
Kuta Baro (Meukek), een plaats in Indonesië
Kuta Baro (Kuala), een plaats in Indonesië
Kuta Baro (Sawang), een plaats in Indonesië